Сезон 2022/23 е 102-ият сезон  на Левски (София) в Първа лига. В този сезон Левски участва в Първа лига, Купа на България, Суперкупа на България и Лига на конференциите.

Първи състав 
Данните са до 10 януари 2023 г.

Трансфери

Взети

Напуснали

Под наем

Приятелски срещи

Лято - Есен

Зима - Пролет 

 Мачът между срещу Джохор бе прекратен в 54-ата минута.

Първа лига

Купа на България

Суперкупа на България 

Левски губи с 3–4 след изпълнение на дузпи.

Лига на конференциите

Втори квалификационен кръг 

 Левски продължава в третия квалификационен кръг с общ резултат 3–1.

Трети квалификационен кръг 

 Левски отпада с резултат 1–4 след изпълнение на дузпи.

Източници

Външни препратки 
 Статистика за ПФК Левски (София) през сезон 2022/23 в levskisofia.info

ПФК Левски (София) през сезоните
Футболни отбори през сезон 2022/23
Сезон 2022/23 във футбола